Тим Вильхельмус Янссен (; родился 6 марта 1986, Эйндховен, Нидерланды) — нидерландский футболист, нападающий.

Тим — сын известного нидерландского футболиста Вилли Янссена.

Клубная карьера 
Янссен — воспитанник клуба ПСВ из своего родного города. 30 июля 2003 года в товарищеском матче против английского «Кристал Пэлас» состоялся неофициальный дебют Тима за ПСВ, в конце противостояния он заменил Арьена Роббена. Для получения игровой практики Янссен на правах аренды выступал за «Зволле» и «Эйндховен». В мае 2005 года он порвал крестообразные связки и полгода находился вне игры.

В 2006 году после окончания контракта Янссен подписал соглашение с «Валвейком». Он сразу же завоевал место в основе и в 28 матчах забил 10 голов, став лучшим бомбардиром команды, но клуб по итогам сезона вылетел из Эредивизи и Тим перешёл в НЕК. Несмотря на регулярное место в стартовом составе он не смог забить много голов и в 2009 году решил попробовать силы за пределами Нидерландов.

Новым клубом Янссена стал датский «Эсбьерг». 18 июля в матче против «Митьюлланна» он дебютировал в датской Суперлиге. 9 августа в поединке против «Оденсе» Тим забил свой первый гол за новую команду. 6 мая 2010 года в матче против «Силькеборга» Янссен сделал хет-трик. В первом сезоне он забил 15 голов в 32 матчах и стал лучшим бомбардиром клубы.

Летом 2011 года Тим перешёл в «Мидтьюлланн». 17 июля в матче против «Силькеборга» он дебютировал за новую команду. 7 августа в матче против «Люнгбю» Янссен забил свой первый гол за «Митьюлланн».

Международная карьера 
В 2007 году Янссен в составе молодёжной национальной команды выиграл домашний молодёжный чемпионат Европы.

Достижения 
Международная

 Нидерланды (до 21)
  Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд — 2007

Примечания

Ссылки 
 UEFA profile
 Official danish Superliga stats

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК ПЕК Зволле
Игроки ФК «Эйндховен»
Игроки ФК «Валвейк»
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК «Эсбьерг»
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК «Де Графсхап»
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард